El apellido Cavalieri puede hacer referencia a:
 Tommaso Cavalieri (1509-1587) discípulo de Miguel Ángel.
 Emilio de' Cavalieri (1550-1602) compositor italiano hijo del anterior.
 Bonaventura Cavalieri (1598-1647), mátemático italiano.
 Caterina Cavalieri (1755-1801) soprano austriaca.
 Lina Cavalieri (1874-1944) soprano italiana.